Acinonyx jubatus venaticus is een ondersoort van het jachtluipaard. Er zijn nog ongeveer 200 dieren in Azie, voornamelijk in Iran.

Katachtige
IUCN-status kritiek